

Biografia 
Dopo la prematura morte del padre nel 1671 divenne duca di Guisa e Joyeuse, e portò anche il titolo di duca d'Alençon come erede della madre. L'ultimo rampollo di sesso maschile della Casa di Guisa era però gracile e di scarsa salute e come il padre prese il vaiolo, morendo nel 1675. Gli succedette la prozia Maria I di Guisa.

Ascendenza

Altri progetti 

Duchi di Guisa
F